Tulama peut désigner :

 les Tulama, une population oromo d'Éthiopie
 le tulama, un dialecte oromo